Генна́дий Архи́пов:
 Архипов, Геннадий Андреевич (1932—1995) — российский археолог, доктор наук, стоявший у истоков археологических изысканий в Республике Марий Эл.
 Архипов, Геннадий Дмитриевич (1938—2012) — советский и российский государственный и политический деятель, глава администрации Павлово-Посадского района.
 Архипов, Геннадий Иванович (1945—2013) — математик, лауреат премии имени А. А. Маркова (1992).